Don't Panic puede referirse a:

 Don't Panic, quinto álbum del grupo estadounidense de rock All Time Low.
 Don't Panic, canción compuesta y grabada por la banda británica Coldplay.
 Don't Panic, canción del tercer álbum de estudio de la cantante inglesa Ellie Goulding.
 Don't Panic, canción del tercer álbum de estudio de la cantante alemana Lena Meyer-Landrut.